With Devils Amongst Us All to trzeci album metalcoreowego zespołu Walls of Jericho. Pierwszym teledyskiem było video do piosenki "A Trigger Full Of Promises".

Lista utworów 
 "A Trigger Full Of Promises" – 3:48
 "I Know Hollywood And You Ain't It" – 2:39
 "And Hope To Die" – 3:14
 "Plastic" – 3:16
 "Try.Fail.Repeat." – 3:13
 "The Haunted" – 3:23
 "And The Dead Walk Again" – 3:24
 "Another Day, Another Idiot" – 1:58
 "No Saving Me" – 4:08
 "Welcome Home" – 2:17
 "With Devils Amongst Us All" – 3:36

Albumy muzyczne wydane w roku 2006
Albumy Walls of Jericho